Kabinett Kubel steht für folgende Kabinette unter der Führung von Alfred Kubel (SPD, 1909–1999):
 als Ministerpräsident des Landes Braunschweig (1946): Kabinett Kubel (Braunschweig)
 als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen (1970–1976): Kabinett Kubel I und Kabinett Kubel II